San Lorenzo in Piscibus può riferirsi a:

 San Lorenzo in Piscibus – diaconia
 Chiesa di San Lorenzo in Piscibus' – chiesa di Roma